Lemu kan syfta på:

 Lemu – en tidigare kommun i landskapet Egentliga Finland i Västra Finlands län, se Lemo
 Lemou – en by i Bjärnå, se Lemo gård